Hockey Pro League 2021/22 (mannen)
 Hockey Pro League 2021/22 (vrouwen)